Bianchini je priimek več oseb:
 Francesco Bianchini, italijanski astronom, fizik    
 Justin Joseph Bianchini, avstralski rimskokatoliški škof
 Nicolaus Bianchini, italijanski rimskokatoliški škof